Кварте́т (, от лат. quar­tus — чет­вёр­тый) — музыкальный ансамбль из четырёх музыкантов, вокалистов и (или) инструменталистов.

Общие сведения 
По составу исполнителей различают вокальный, инструментальный и вокально-инструментальный ансамбли. По составу инструментов различают однородные, например струнный квартет (создателем которого считают старшего из венских классиков — Йозефа Гайдна), и смешанные ансамбли. К последним в классической музыке относятся в основном фортепианные (фортепиано, скрипка, альт и виолончель), флейтовые (флейта, скрипка, альт и виолончель; бывают и однородные флейтовые квартеты) и гобойные (гобой и три скрипки).

В более поздней музыке получили распространение саксофонные квартеты, состоящие из различных саксофонов (например, сопранного, альтового, тенорового, баритонного). Квартеты существуют и за рамками академической музыки — в джазе (многочисленные вариации, чаще всего саксофон, фортепиано, контрабас и ударные), рок- и поп-музыке (обычно гитара, бас-гитара, вокал и ударные).

Произведения для квартетов писали Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шостакович и многие другие композиторы. Луиджи Боккерини только для скрипок сочинил их около ста.

Нередко понятие «квартет» в работах музыковедов и музыкальных журналистов подразумевает струнный квартет: например, когда говорят: «квартеты Гайдна», «квартеты Моцарта», «квартеты Бородина», «квартеты Шостаковича» и др., имеют в виду именно струнные квартеты

Квартет в переносном смысле — любой коллектив из четырёх человек, имеющий общую деятельность (например, квартет поваров).

Примеры 
 Классическая музыка
Квартеты имени Бетховена, Бородина, Комитаса, Танеева, Шостаковича.

 Популярная музыка
The Beatles, ABBA, The Black Eyed Peas, бит-квартет Секрет, Il Divo (До 2021 года), На-На, Дискотека Авария (1997—2002), Корни (до 2010), Челси (до 2011), ПМ (до 2014), Восток (1996—1998, 2009—2019).

 Рок-исполнители
Depeche Mode (до 1995), Arctic Monkeys, Blur, The Bangles, System of a down, Black Sabbath, Kiss, Led Zeppelin, Metallica, Megadeth, Pantera, Slayer, Pink Floyd, Queen, R.E.M. (до 1997), Slade, The Who, Воплі Відоплясова, Океан Эльзы (до 2001), Smokie (до 1986), Garbage, Гражданская оборона

 Джазовые квартеты
Квартет Дейва Брубека

 Мировая музыка
Терем-квартет (Россия), Subtilu-Z (Литва)

См. также 

 Струнный квартет
 Квартет — музыкальное произведение для соответствующего ансамбля

Примечания